Pařížanka může být:

 Pařížanka – obyvatelka Paříže
 Pařížanka (Beneš) – opereta Járy Beneše z roku 1933
 Pařížanka (Burkhard) – opereta Paula Burkharda z roku 1946
 Pařížanka (dezert) – český smetanový dezert
 Pařížanka (hrušeň) – odrůda hrušek
 Pařížanka neboli pařížské dělo – dalekonosný kanón, jímž Němci za první světové války ostřelovali Paříž
 Pařížanka (freska) –  freska z paláce v Knóssu
 Pařížanka (Renoir) – (francouzsky La Parisienne) obraz Augusta Renoira z roku 1874